Анастасия Касьяновна Бедрединова (; 26 октября 1924, Москва, СССР — 19 января 2004, Таллин, Эстония) — советская и эстонская актриса театра и кино. Народная артистка Эстонской ССР (1978).

Биография 
В 1950 году окончила Театральное училище им. Щукина. После окончания училища перебралась в Эстонскую ССР, где стала актрисой Государственного русского драматического театра. Выдвинулась в число заметных актрис Таллина после исполнения роли Ларисы Огудаловой в постановке «Бесприданницы» 1955 года. Также исполнила роли Карин («Любовь и жизнь» А.-Х. Таммсааре), Тийны («Оборотень» А. Китцберга), Пилар («По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя), Розы Александровны («Ретро» А.Галина) и др.

Помимо работы в театре снималась в кино («Капитан Фракасс», «Лиля навсегда» и др.).

Супруг — актёр Николай Егоров (1916—1981). Дочь — актриса Екатерина Егорова (1952).

Награды 

 1960 — Заслуженная артистка Эстонской ССР.
 1967, 1975, 1980 — Премия Театрального объединения Эстонской ССР.
 1978 — Народная артистка Эстонской ССР.
 2001 — Орден Белой звезды IV степени.

Фильмография 

  — Briljandid proletariaadi diktatuurile - Козловская
  — Индрек и Карин - (фильм-спектакль) - г-жа Инташ
  - Капитан Фракасс - Дуэнья (Луиза) — главная роль - комедиантка
  - Бич божий - Любовь Андреевна - учительница начальных классов
  - Он своё получит
  -  Lilja 4-ever - (Швеция, Дания) - Соседка

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Eesti Entsüklopeedia: eesti_teatrileksikon

Персоналии:Эстонский драматический театр
Народные артисты Эстонской ССР